Fuhrmann signifie en allemand charretier.

Patronyme 

  (1954–2008), footballeur allemand ;
  (1958-), philosophe allemand ;
  (1941-), personnalité politique allemande ;
  (1943-), acteur allemand ;
  (* 1962), artiste allemand ;
  (1940-), personnalité sportive allemande ;
  (1960-), historien allemand ;
 Christophe Fuhrmann (1965-), footballeur français ;
  (1954-), personnalité sportive allemande ;
  (1953-), personnalité sportive allemande ;
  (1928–2013), artiste allemand ;
 Emma Fuhrmann (2001-), actrice américaine ;
  (1886–1956), artiste allemand ;
  (1918–1995), ingénieur allemand ;
  (1924-1986), acteur allemand ;
  (1916–2016), historien autrichien ;
  (1578–1616), imprimeur allemand ;
  (1969-), réalisateur et acteur allemand ;
  (1892–1953), archéologue allemand ;
  (1956-), ingénieur allemand ;
  (1926–2011), historien allemand ;
  (1931-), officier allemand ;
  (1937–2005), physicien allemand ;
  (1949–2004), personnalité sportive allemande ;
  (1937-), cavalier allemand ;
  (1976-), musicien allemand ;
 Manfred Fuhrmann (1925–2005), philologue allemand ;
  (1934–2015), écrivaine allemande ;
  (auch Martin Conitzer, Martin von Conitz; ~1450–1503), philologue et théologue allemand ;
 Martin Heinrich Fuhrmann (1669–1745), musicologue allemand ;
  (1860–1908), peintre allemand ;
  (1891–1953), peintre allemand ;
  (1979-), musicologue allemande ;
  (1978-) acteur allemand ;
  (1974-), actrice allemande ;
 , musicien allemand ;
 Otto Fuhrmann (1871-1945), parasitologiste et ichtyologiste suisse ;
  (1893–1952), peintre allemand ;
  (1872–1942), personnalité politique allemande ;
  (1955-), personnalité politique allemande ;
 Rainer Fuhrmann (1940-1991), écrivain allemand ;
  (1966-), artiste allemand ;
  (1949-), journaliste allemand ;
  (1936-), athlète allemande ;
  (1981-), personnalité politique autrichienne ;
 Siegfried Fuhrmann (1944-), artiste allemand ;
  (1929-), poétesse silésienne;
  (1966-), journaliste allemand ;
  (1970-), costumier allemand ;
  (1944-), personnalité politique autrichienne ;
  (1966-), musicien autrichien ;

Voir aussi

Patronyme allemand